Danowski steht für:

 Danowski – Blutapfel, deutscher Spielfilm (2019)
 Danowski-Gletscher, King George Island, Antarktika

Danowski ist der Familienname folgender Personen:
 Bojan Danowski (1899–1976), bulgarischer Theaterregisseur
 Ed Danowski (1911–1997), US-amerikanischer Football-Spieler
 Karl-Heinz Danowski (* 1941), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Katja Danowski (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Marian Danowski (* 1952), Schweizer Literaturagent und Politaktivist
 Matt Danowski (* 1985), US-amerikanischer Lacrossespieler

Siehe auch:
 Danowska
 Dannowski